het christelijk feest Driekoningen of religieuze (Gods)openbaring (en Godsverering)
 Epifanie (literatuur), een 'plotselinge, verwarrende openbaring'.

Zie ook 
 Epiphany (webbrowser), een webbrowser
 Epiphany (Badings), een compositie voor harmonieorkest van Henk Badings
 Epiphany (album), een muziekalbum van de zanger T-Pain
 Epiphany (nummer), een lied van de Amerikaanse band Bad Religion

Etymologie 
De literatuurwetenschappelijke term is voortgekomen uit het religieuze begrip. Het woord "epifanie" is afkomstig via het Kerklatijn epiphania uit het Grieks ἐπιφάνεια 'verschijning' en afgeleid van phainein, dat 'tonen', 'aan het licht brengen' of 'openbaren' kan betekenen.